Wipe Out est une chanson du groupe The Surfaris
 WipEout est une série de jeux vidéo de course futuriste
 Wipeout est un jeu télévisé américain diffusé vers la fin des années 1980

Voir aussi